Высо́кое () — село в Нежинском районе Черниговской области Украины, административный центр Высочанской сельской общины. Было центром Высочанского сельсовета, до 17 июля 2020 года было на территории ныне упразднённого Борзнянского района. Население — 1426 жителей (2006 год).

Село Высокое находится примерно в 11 км к северо-востоку от центра города Борзна. Средняя высота населённого пункта — 130 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

История 
В XIX веке село Высокое было в составе Шаповаловской волости Борзнянского уезда Черниговской губернии.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы село вошло в состав Нежинского района.

Примечания

Ссылки 
 Высокое на сайте Верховной Рады Украины

Знаменитые люди 
 Коляда Петр Васильевич (30 июня 1945, с. Высокое) — украинский юрист, Заслуженный юрист Украины, генерал-полковник.

Населённые пункты Борзнянского района